Tipsport Arena ist der Name folgender Gebäude in Tschechien:

 Tipsport Arena, früherer Name der Home Credit Arena in Liberec
 Tipsport Arena (Prag)
 Tipsport arena, früherer Name der enteria arena in Pardubice